Austria:
 Fladnitz an der Teichalm – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz
 Fladnitz im Raabtal – miejscowość w gminie Kirchberg an der Raab w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark